End of Time – EP degli Antischism del 1989
 End of Time – singolo dei Gojira del 2012
 End of Time – singolo di Beyoncé del 2012